

Toponyme 
 Logué, une commune rurale du département de Ouo au Burkina Faso

Patronyme
 Donal Logue (1966- ) est un acteur, producteur, réalisateur et scénariste canado-irlandais.
 Karina Logue (1966- ) est une actrice et mannequin canadienne.
 Lionel Logue (1880-1953) est un orthophoniste australien.
 Michael Logue (1840-1924) est un cardinal irlandais créé par Léon XIII.

Homonymie
Homonymie de patronyme